Скульптурная композиция «Египетская пирамида» — скульптурная композиция в Таганроге, созданная скульптором Дмитрием Лындиным по мотивам рассказа А. П. Чехова «Каштанка».

Скульптурная композиция 
Скульптурная композиция выполнена в технике бронзового литья в форму. Представляет собой эпизод чеховского рассказа «Каштанка» — цирковой номер «Египетская пирамида»: свинья Хавронья Ивановна, гусь Иван Иванович, кот Фёдор Тимофеевич и, собственно, сама Каштанка. Композиция изготовлена из бронзы. Установлена на низком гранитном постаменте, вокруг которого уложена цветная плитка, символизирующая цирковую арену. Скульптурная композиция создана с учётом максимальной безопасности для детских игр, чему способствуют её габариты и пластическое решение.

Установлена на площадке перед входом в Парк им. Горького.

Для изготовления композиции было использовано 150 кг воска (восковая модель), 1000 кг формовочной смеси, 1000 кг бронзы художественной «Бр ОЦС 555». Отлитые в бронзе фигуры композиции были подвергнуты чеканке, шлифовке, полировке и искусственному патинированию. Общие затраты на изготовление, установку и благоустройство скульптурной композиции составили 1 061,0 тысяч рублей.

История создания 
Открытие памятника состоялось в День знаний, 1 сентября 2008 года. Автор работы — ростовский скульптор Дмитрий Лындин.

Интересные факты 
 Таганрожцы проявили столь большой интерес к работе Дмитрия Лындина, что сам Мэр Таганрога Николай Федянин лично приезжал в мастерскую скульптора, посмотреть, как движется работа над проектом, победившем в конкурсе.
 Буквально в день установки «Египетской пирамиды» среди таганрожцев родилась традиция «для исполнения желаний» натирать пятачок свиньи и бросать в щёлочку её приоткрытой пасти монетки. Чуть позже юные вандалы «доработали» пятачок свиньи, расточив его с целью извлечения монеток при помощи различных приспособлений из проволоки.

См. также 
 Памятники Таганрога

Источники 

Достопримечательности Таганрога
Египетская пирамида
Антон Чехов
Египетская пирамида